Louis Charrat (1903-1971), peintre français ;
 Janine Charrat (1924-2017), danseuse, chorégraphe et directrice de ballet française.

 Charrat, une commune suisse du canton du Valais située dans le district de Martigny.